

Sigle 
 Habeas corpus
 Hardcore
 High Capacity – alta capienza/capacità, riferito alle schede di memoria Secure Digital
 Honoris causa

Chimica 
 HC – abbreviazione di omocapsaicina
 HC – abbreviazione di idrocarburi (anche incombusti, allo scarico di una camera di combustione)

Codici 
 HC – codice vettore IATA di Aero-Tropics Air Services

Mineralogia 
 Hc – abbreviazione di hercynite

Sport 
 HC – abbreviazione di Handball Club nella denominazione di squadre di pallamano
 HC – abbreviazione di Hockey Club nella denominazione di squadre di hockey
 HC – abbreviazione di Heineken Cup
 HC – abbreviazione di Horse categorie. Nel ciclismo particolare tipo di traguardo posto al termine di una salita molto impegnativa

Altro 
 hC – simbolo dell'ettocoulomb
 Hc – coercitività
 HC – targa automobilistica di Hlohovec (Slovacchia)
 HC – Habbo Club (Per maggiori info vedere Habbo)
 HC – Hamiltonian Circuit

Note